Zuckowski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Zuckowski (* 1974), deutscher Songwriter
 Rolf Zuckowski (* 1947), deutscher Musiker und Liedermacher

Siehe auch:
 Zukofsky
 Żukowski